Diese Seite beschreibt die Qualifikation zur 2. Handball-Europameisterschaft der Männer 1996. An der Qualifikation waren 36 Nationen beteiligt, von denen sich 10 Mannschaften für die Endrunde in Sevilla und Ciudad Real qualifizierten. Lediglich Schweden als Titelverteidiger der EM 1994 und Spanien als Ausrichter der Europameisterschaft 1996 waren direkt für die Endrunde qualifiziert.

Legende

Vorqualifikation 

.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Qualifikation

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Für die Europameisterschaft 1996 qualifiziert 

Damit haben sich folgende zehn Mannschaften für die Endrunde der Europameisterschaft 1996 qualifiziert:
  Kroatien als Sieger der Gruppe 1
  Slowenien als Zweiter der Gruppe 1
  Tschechien als Sieger der Gruppe 2
  Ungarn als Zweiter der Gruppe 2
  Jugoslawien als Sieger der Gruppe 3
  Frankreich als Zweiter der Gruppe 3
  Russland als Sieger der Gruppe 4
  Rumänien als Zweiter der Gruppe 4
  Dänemark als Sieger der Gruppe 5
  Deutschland als Zweiter der Gruppe 5

Weblinks 
 Europäische Handballföderation (EHF): Offizieller Internetauftritt
 Sports statistics by Todor Krastev: Qualifikation zur Handball-Erropameisterschaft 1996 (englisch)

Einzelnachweise 

Handballveranstaltung 1995
1996